

„А“ футболна група 

Заб. На Черноморец (София) са отнети 3 точки от актива.

Изход

Подобрени рекорди 
 Най-много вкарани голове в един сезон в „А“ група:  – 96 (в 30 срещи) (предишен 95 в 34 срещи на )
 Най-малък точков актив края на сезон в „А“ група:  – минус 2 (от 30 срещи) (предишен 1 т. от 30 срещи на Раковски (Русе))
 Най-много допуснати голове в един сезон в „А“ група:  – 131 (в 30 срещи) (предишен 110 в 30 срещи на Раковски (Русе))
 Най-малко победи в един сезон в „А“ група:  – 0 (от 30 срещи) (изравнен на Дунав и Раковски (Русе))
 Най-много загуби в един сезон в „А“ група:  – 29 (от 30 срещи) (изравнен на Раковски (Русе))
 Най-малко спечелени точки за един сезон в „А“ група:  – 1 (от 30 срещи) (изравнен на Раковски (Русе))
 Най-малко вкарани голове в един сезон в „А“ група:  – 8 (в 30 срещи) (изравнен на Раковски (Русе), Дунав, )

Голмайстори

„Б“ Футболна група

Източна „Б“ футболна група

Класиране

Голмайстори

Западна „Б“ футболна група

Класиране

Голмайстори

Изход

Източници 
Информация

2006-07